Bibliothèque nationale de France, de nationale bibliotheek van Frankrijk
 Station Bibliothèque François Mitterrand, het nabijgelegen treinstation
 Bibliothèque François Mitterrand (metrostation), het nabijgelegen metrostation